Repki heißen folgende Orte in Polen:

 Repki (Powiat Ostrołęcki), Dorf im Powiat Ostrowski der Woiwodschaft Masowien; siehe Troszyn (Powiat Ostrołęcki)
 Repki (Powiat Sokołowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Sokołowski der Woiwodschaft Masowien